Banat o Banato – regione storico-geografica dell'Europa centrale, oggi divisa politicamente tra la Serbia, la Romania e l'Ungheria
 Banat – consiglio di frazione dell'India
 Banat – area non incorporata degli Stati Uniti d'America situata nella contea di Menominee, in Michigan
 Banat - Il viaggio – film del 2015 diretto da Adriano Valerio
 21663 Banat – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Banato (disambigua)